Axenowa ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasia Sergejewna Axenowa (* 1990), russische Schwimmerin
 Ludmilla Wassiliwna Axenowa (* 1947), sowjetische Leichtathletin